Бара може да се отнася за:

 Бара, селище в Бразилия
 Бара (България), историческо село в България
 Бара (Гамбия), селище в Гамбия
 Бара (дем Мустафчово), село в Гърция
 Теда Бара (1885-1955), американска актриса
 Бара (Сирия), исторически град в Сирия
 Бара (Непал), административна област в Непал
 Бара (микрорегион), микрорегион в Бразилия
 Бара, сезонно пресъхваща река
 Бара – друго местно име на валявица